Михаи́л Три́фонович Иовчу́к (, д. Заужовье, ныне Кобринского района Брестской области — 9 января 1990, Москва) — советский  и партийный деятель.

Член компартии с 1926 года, кандидат в члены ЦК КПСС (1971—1981). Депутат Верховного Совета СССР 2 созыва.

Специалист по истории русской философии, , профессор,  (1946). Иностранный член Болгарской АН (1972). Представитель александровской группы в советской философии.

Первый лауреат премии имени Г. В. Плеханова (1971).

Биография 
Окончил философское отделение Академии коммунистического воспитания имени Н. К. Крупской (1931). После окончания — аспирант Коммунистического университета преподавателей общественных наук. До 1933 г. также занимался в ИКПФ. В 1933—1936 годах — начальник политотдела совхоза в Белорусской ССР. В 1936—1939 годах руководил кафедрами диалектического материализма и марксизма-ленинизма в Московском химико-технологическом институте и Московской сельскохозяйственной академии. Подрабатывал в МИФЛИ. Кандидат философских наук, диссертация о философских и социально-политических взглядах В. Г. Белинского, защищена в 1938 г. в МИФЛИ.

В 1939—1941 годах находился на партийной работе в Исполкоме Коминтерна, в 1941—1947 годах — в Управлении пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) (с 1944 года — заместитель начальника управления), также с 1943 года заведовал созданной по его инициативе кафедрой истории русской философии на философском факультете МГУ. Доктор философских наук (1946, диссертация «Из истории русской материалистической философии XVIII—XIX вв.»); «закрытая» защита проходила в Академии общественных наук при ЦК партии. С 4 декабря 1946 года — член-корреспондент Академии наук СССР по Отделению истории и философии (история философии).

В 1947—1949 годах — секретарь ЦК КП Белоруссии по пропаганде и агитации, также работал в БГУ. В 1949—1970 годах вёл научно-преподавательскую работу в Уральском университете (в 1949—1953 годах заведовал кафедрой диалектического и исторического материализма), МГУ (в 1957—1963 заведовал кафедрой истории марксистско-ленинской философии на философском факультете), Институте философии АН СССР. В 1955 году, наряду с несколькими партийными идеологами, стал фигурантом сексуального скандала («дела гладиаторов»). В 1970—1977 годах — ректор АОН при ЦК КПСС.

Один из авторов «Истории философии» (тт. 1-5, 1957—1961).

Один из основателей свердловской философской школы. В 1971 году стал первым в истории лауреатом премии имени Г. В. Плеханова АН СССР «за работы „Г. В. Плеханов и его труды по истории философии“ (1960), и „Ленинизм, философские традиции и современность“ (1970)».

Умер в 1990 году. Похоронен на Введенском кладбище (23 уч.).

Сын Станислав (1933—2005) — экономист, дочь Нина (род. 1940) — психиатр, профессор МГППУ.

Отзывы 
 О Иовчуке нельзя судить однозначно негативно. 

 М. Т. Иовчук работал секретарём по идеологии ЦК Компартии Белоруссии. Его назначили туда после снятия с должности заместителя начальника Управления пропаганды, где он оставил о себе, как сказано в одном из писем в ЦК, печальную память. В отличие от удобной московской жизни, в Минске преобладали суровые нравы. Автор письма назвал Иовчука «зазнавшимся, зарвавшимся и обнаглевшим партбюрократом», «прощелыгой, матёрым спецом по устройству личного благополучия», «завзятым авантюристом, до дна использовавшим свой высокий партийный пост для своих низких и корыстных целей». Говорилось о том, «как ловко Иовчук в недельный срок заработал звание профессора, доктора и влез в члены-корреспонденты Академии наук СССР», что все его статьи писались подчинёнными, диссертация сфабрикована, жена ходит в бриллиантах и золоте. 

 Иовчук был оратор хороший, и на этом он сделал карьеру, а как философ он совершенно ничего собой не представлял. Западной истории философии он не знал совершенно, потому и русскую трактовал дубово. 

 …всюду видел отклонения от марксизма, требовал расправ, всюду громил буржуазную идеологию, с трудом выговаривая слово «экзистенциализм».

Награды 
 орден Ленина (30.12.1948)
 орден Октябрьской Революции (1975)
 2 ордена Трудового Красного Знамени (1945; 27.03.1954)
 орден Дружбы народов (20.11.1978)
 орден Красной Звезды (20.04.1944)
 орден «Знак Почёта» (12.12.1968)
 медали

Основные работы

Монографии 
 Белинский. Его философские и социально-политические взгляды. М., 1939. 192 с.
 Развитие материалистической философии в России в XVIII—XIX веках. М., 1940.
 Васецкий Г., Иовчук М. Очерки по истории русского материализма XVIII—XIX вв. М., 1942. 274 [2]с.
 Философские и социологические взгляды Н. П. Огарева. М., 1957. 115 с.
 История философии как наука, её предмет, метод и значение. М., 1960.
 Г. В. Плеханов и его труды по истории философии. М., 1960. 316 с.
 Краткий очерк истории философии. М., 1960 (совм. с Т. И. Ойзерманом и И. Я. Щипановым)
 Из истории марксистско-ленинской философии после Второй мировой войны. М., 1961 (редактор)
 Против современной буржуазной философии. М., 1963 (редактор)
 Марксистско-ленинская философия и социология в СССР и европейских социалистических странах. М., 1965 (редактор);
 Ленинизм, философские традиции и современность. М., 1970.
 Ленинизм и современные проблемы историко-философской науки. М., 1970 (редактор).
 Теоретическое наследие В. И. Ленина и современная философская наука. М., 1974 (редактор).
 Иовчук М. Т., Курбатова И. Н. Плеханов. М., 1977 (Жизнь замечательных людей).

Статьи 
 Классики русской философии XIX века (Белинский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов) // «Большевик». № 12, 1944 С.16-29
 Философские и социально-политические взгляды Н. А. Добролюбова // «Большевик», 1945. № 2.
 Основные этапы и особенности развития русской философии // Вестник АН СССР. 1946. № 10.
 Г. В. Плеханов и вопросы истории русской философии // Вестник Московского университета. Серия экономики, философии и права. 1956. № 2. С. 15-33.
 Иовчук М. Т., Суворов Л. Н. Основные вехи развития в СССР истории философии как науки // Философские науки. 1958. № 1. С. 34-51.
 Взаимосвязь истории философии и истории науки в трактовке советской историко-философской науки // Философские науки. 1972. № 1.
 О роли историко-философской науки в системе образования // Философские науки. 1973. № 2.
 Г. В. Плеханов — трибун воинствующего материализма // Философско-литературное наследие Г. В. Плеханова. Т. 1. М., 1973. С. 8-22.
 
 Иовчук М. Т., Мамедов Ш. Ф. Проблемы исследования истории философской и общественно-политической мысли в Средней Азии и Казахстане. // Вопросы философии. 1978. № 11.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Биография в Справочнике по истории КПСС
 Биография на сайте философского факультета МГУ
  Персональная страница на сайте «Летопись Московского университета»]
 Могила М. Т. Иовчука на Введенском кладбище

Авторы учебников философии
Специалисты по русской философии
Преподаватели философского факультета МГУ
Преподаватели Уральского государственного университета
Преподаватели Российского химико-технологического университета
Преподаватели РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева
Преподаватели Белорусского государственного университета
Сотрудники Института философии РАН
Историки философии
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Иностранные члены Болгарской академии наук
Лауреаты премии им. Г. В. Плеханова АН СССР
Похороненные на Введенском кладбище
Преподаватели Академии общественных наук при ЦК КПСС
Секретари ЦК КП Белоруссии
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Выпускники вузов Москвы
Сотрудники аппарата ЦК КПСС
Ректоры вузов СССР
Плехановеды
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании